El término Regina Coeli (Reina del Cielo, en latín) puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Regina Coeli o Regina Caeli, antífona de la iglesia católica en honor de la Virgen María;

En España

 al Convento de Regina Coeli, en Córdoba;
 al Museo Diocesano Regina Coeli, en Santillana del Mar, Cantabria; 
 al Convento de Regina Coeli, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz;

En Italia
 a la Prisión de Regina Coeli, en la ciudad de Roma;

En México
 al Templo de Regina Coeli, en la Ciudad de México.